Вомын — название населённых пунктов.

Россия 
 Вомын — село в Корткеросском районе Коми.
 Вомын — деревня в Усть-Вымском районе Коми.